Bartenwerffer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Bartenwerffer (1872–1947), deutscher Offizier und Politiker (DNVP)
 Konrad von Bartenwerffer (1835–1919), preußischer General der Infanterie
 Paul von Bartenwerffer (1867–1928), deutscher Generalmajor